«Вей, ветеро́к!» (, ):
 «Вей, ветерок!» — ливская народная песня.
 «Вей, ветерок!» — пьеса в стихах Райниса (1913).
 «Вей, ветерок!» — советский художественный фильм 1973 года.
 «Вей, ветерок!» — концертный зал в Лиепае.